Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dejan Petrović e Andy Ram che hanno battuto in finale Yves Allegro e Ivo Heuberger 6-2, 7-61.

Teste di serie 

 Vaughan Snyman /  Wesley Whitehouse (quarti di finale)
 Todd Perry /  Alexandre Simoni (primo turno)

 Tuomas Ketola /  Gareth Williams (quarti di finale)
 Yaoki Ishii /  Satoshi Iwabuchi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2000